Джеринс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джеринс, Руби (род. 1998) — американская юная актриса.
 Джеринс, Стерлинг (род. 2004) — американская юная актриса.